Vérifiabilité peut renvoyer à:
la théorie vérificationniste de la signification, partagée par le Cercle de Vienne;
la Vérification formelle